Frederic ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Frederic (* 1945), deutsche Showmasterin
 Harold Frederic (1856–1898), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist

Frederic ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Frederic (Iowa)
 Frederic (Wisconsin), im Polk County
 Frederic Township, im Crawford County, Michigan

Siehe auch:
 Frédéric
 Frederick